АЕГОН Интернешънъл 2010 е 35-ото издание на АЕГОН Интернешънъл. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Ийстбърн, Великобритания от 13 до 19 юни.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (1 кръг)
  Франческа Скиавоне (1 кръг)
  Саманта Стосър (полуфинал)
  Агнешка Радванска (1 кръг)
  Ким Клейстерс (четвъртфинал)
  Флавия Пенета (1 кръг)
  На Ли (1 кръг)
  Марион Бартоли (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
ATP Тур
Истборн Интернешънъл